Медаль Роберта Милликена () — научная награда, которая вручается лицам, внесшим значительный вклад в преподавание физики. Эту награду в честь выдающегося американского физика Роберта Милликена основала в 1962 году Американская ассоциация учителей физики (ААВФ). Лауреаты выступают с речью на Летних сборах ААВФ и получают денежную премию, медаль Милликена, соответствующий ей сертификат, а также компенсацию расходов на проезд к месту Летних сборов. Самовыдвижение кандидатур на эту медаль не предусмотрено. Предпочтение в выборе лауреатов отдают членам ААВФ.

Награжденные медалью Милликена

Примечания

Ссылки 
 Robert A. Millikan Medal — American Association of Physics Teachers 

Награды по физике
Научные награды США
Награды, появившиеся в 1962 году
Образование в США
Награды по алфавиту
Физика в США